

Resultados por Concelho 
Os resultados nos Concelhos do Distrito de Leiria foram os seguintes:

Alcobaça

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Alvaiázere

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Ansião

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Batalha

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Bombarral

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Caldas da Rainha

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Castanheira de Pêra

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Figueiró dos Vinhos

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Leiria

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Marinha Grande

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Nazaré

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Óbidos

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Pedrógão Grande

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Peniche

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Pombal

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Porto de Mós

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia 

Leiria
Autarquicas 2021